Бозиеш има више значења:

 Бозиеш (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Бозиеш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији